Paucartambo pode ser:

 Paucartambo - uma cidade do Peru, capital do distrito de Paucartambo e da provincia de Paucartambo, na região de Cusco;
 Paucartambo - uma cidade do Peru, capital do distrito de Paucartambo, na província de Pasco, região de Pasco;
 Paucartambo - uma província do Peru, na região de Cusco;
 Paucartambo - um distrito do Peru, na província de Paucartambo, região Cusco;
 Paucartambo - um distrito do Peru, na província de Pasco, região de Pasco.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos